Villares de la Reina kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Villares de la Reina (kommunhuvudort), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 
 Villares de la Reina (kommun), Kastilien och Leon, Provincia de Salamanca, 

Robotskapade Spanienförgreningar